Khalkha Gol, riu de Mongòlia
 Khalkha o mongol, llengua 
 Khalkha (ètnia), poble mongol